Neckarhausen ist der Name folgender Orte:

 Neckarhausen (Neckarsteinach), Stadtteil von Neckarsteinach im Kreis Bergstraße in Hessen
 Neckarhausen (Nürtingen), Stadtteil von Nürtingen im Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg
 Neckarhausen (Edingen-Neckarhausen), Ortsteil von Edingen-Neckarhausen im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg
 Neckarhausen (Horb), Stadtteil von Horb am Neckar im Landkreis Freudenstadt in Baden-Württemberg